Joe Burke (componist), Amerikaans songwriter
 Joe Burke (accordeonspeler), Iers accordeonspeler